Анаполис се може односити на:
Анаполис (Гојас), град у Бразилу у држави Гојас
Анаполис (Мериленд), град у САД у држави Мериленд
Анаполис (Мисури), град у САД у држави Мисури
Анаполис (Илиноис), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис